Een centraal bediende treinaanwijzer
Zie ook centraal bediende treinaanwijzers in Nederland
Openbaarvervoerbedrijf van Chicago, zie Chicago Transit Authority
 Cellulose Triacetaat - membranen in omgekeerde osmose
Comptoir des Textiles Artificiels, een Frans kunstzijdeconcern, later overgenomen door Rhône-Poulenc
 Commodity Trading Advisor
 CT-angiografie
 Call To Arms
 Call to action
 Technisch Centrum voor Agrarische Ontwikkeling en Rurale Samenwerking, werktitel CTA, een voormalige internationale organisatie in Wageningen